Ви́таутас В. Ла́ндсбергис (, , Вильнюс) — литовский поэт, прозаик, драматург, кинорежиссёр и кинопродюсер, автор книг для детей; сын политика Витаутаса Ландсбергиса.

Биография 
Родился в Вильнюсе. Учился в Вильнюсской средней школе имени Антанаса Венуолиса. Окончил филологический факультет (по специальности литовский язык и литература) Вильнюсского государственного университета. Во время учёбы участвовал в университетском фольклорном ансамбле . В 1980 году, когда ещё во время учёбы в печати появились его первые стихотворения и заметки, добавил к имени букву V., чтобы его публикации отличались от публикаций отца.

В Тбилисском театральном институте им. Шота Руставели изучал кинорежиссуру. Стажировался в Нью-Йорке у литовского патриарха альтернативного кино Йонаса Мекаса и в Польше у Кшиштофа Кеслёвского и Кшиштофа Занусси.

В 1993 году сборник сказок «Истории Рыженосика» () назван лучшей книгой года для детей (исправленное издание вышло в 2006 году). Книга «Любовь коня Доминикаса» () признана лучшей книгой для детей и подростков 2004 года. По ней поставлен спектакль в Молодёжном театре (2006; режиссёр Альбертас Виджюнас).

Создал частную видеостудию «A PROPOS», которая выпускает документальные и игровые фильмы. За пятнадцать лет работы видеостудии было создано восемнадцать документальных и два художественных фильма.

С 2005 года член Союза писателей Литвы.

Творчество 
Опубликовал шесть сборников поэзии, несколько книг для детей. Написал четыре пьесы, три из которых сам поставил в различных литовских театрах. «Любовь коня Доминикаса» переведена на шведский язык (; Stockholm: Trasten, 2006). В видеостудии «A PROPOS» по собственному сценарию снял фильм «Йонукас и Гритуте» (2002) по мотивам сказок братьев Гримм.

Издания 
 Pasakojimai apie namus: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1989. 117 p.
 Pasakos nepasakos: eilėraščiai. Vilnius: Vyturys, 1990. 62 p.
 Tik sapnininkas: trisdešimt keturi eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1999. 40 p.
 Angelų pasakos. Kaunas: Šviesa, 2003. 125 p.
 Arklio Dominyko meilė: pasaka. Vilnius: Nieko rimto, 2004. 142 p.
 Lunatikų dainos: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 2004. 75 p.
 Rudnosiuko istorijos. Vilnius: Vaga, 2004. 158 p. (другие издания 1993, 1995)
 Pelytė Zita: apysaka-pasaka. Vilnius: Nieko rimto, 2005. 210 p.
 Obuolių pasakos. Vilnius: Nieko rimto, 2005. 130 p. (другое издание 1999)
 Žuveliukas: eiliuota pasaka. Vilnius: Nieko rimto, 2005. 48 p.
 Berniukas ir žuvėdros: pasaka paaugusiems vaikams ir jų tėveliams. Vilnius: Nieko rimto, 2005. 87 p.
 Kiaušinių pasakos: eiliuota pasaka. Vilnius: Nieko rimto, 2006.
 Julijos sapnai: pasaka. Vilnius: Nieko rimto, 2006.
 Tinginių pasakos: pasakos. Vilnius: Nieko rimto, 2006.
 Arklio Dominyko kelionė į žvaigždes: pasakos. Vilnius: Dominicus Lituanus, 2007.
 Briedis Eugenijus: pasakos apie meilę ir kitus nesusipratimus. Vilnius: Kronta, 2007.
 Debesys, panašūs į žmones: 41 eilėraštis. Kaunas: Mijalba, 2007.
 Gediminas ir keturi seneliai: pasaka. Vilnius: Dominicus Lituanus, 2007.
 Kiškis Pranciškus: pasakos. Vilnius: Dominicus Lituanus, 2007.
 Skruzdėlytės Birutės pasakos. Vilnius: Vaga, 2007.
 Šisbeitas: ši knygelė sudaryta iš komentarų, pokalbių ir esė, spausdintų periodikoje. Vilnius: Kronta, 2007.
 Debesys, panašūs į žmones: 941 eilėraštis. Kaunas: Mijalba, 2007.

Фильмы 
Режиссёр фильмов:
 Tėvas (1989)
 Koncertas (1990)
 Pragaras (1992)
 Perlojos respublika (1993)
 Petras Repšys (о художнике Пятрасе Ряпшисе)
 Penkios novelės apie Stasį (1994; о художнике Стасисе Эйдригявичюсе)
 Baladė apie Daumantą (1995)
 Vilties prezidentas (1996; о дипломате Стасисе Лозорайтисе)
 Sabas (1997; о баскетболисте Арвидасе Сабонисе)
 Kapinių sargas
 Epitafija ant poeto kapo (1998)
 Apie apreiškimus
 Karininko romansas (1999)
 Jono Meko antologija (2000)
 Švendubrės šamanas (2001)
 Vilius Orvydas
 Svečiuose pas Vytautą Kašubą
 Iš niekur, į niekur (2002)
 Visa teisybė apie mano tėvą (2003; о Витаутасе Ландсбергисе)
 Jonukas ir Grytutė
 Verdenė (2004)
 Niujorkas — mano šuo
 Dabar ir mūsų mirties valandą
 Apsireiškimai Jonukui
 Liudvikas (2006)
 Kai aš buvau partizanas (2008)

Награды 
 Кавалер ордена «За заслуги перед Литвой» (9 мая 2007 года).
 Премия Правительства Литвы в области культуры и искусства (2009).

Семья 
Жена — Рамуне Ландсбергене, урождённая Бартининкайте (род. 1965); вместе с супругом работала в кинематографе. У пары пятеро детей, старший — политик Габриэлюс Ландсбергис, с 2020 года министр иностранных дел Литвы.

Примечания

Ссылки 
 Ландсбергис Витаутас В.
 Vytautas V. Landsbergis
 Vytautas V. Landsbergis

Выпускники Вильнюсского университета
Литовские поэты
Поэты Литвы
Члены Союза писателей Литвы